Варец — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Варец, Дмитрий Александрович (род. 1988) — белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге.
 Варец, Домна Ивановна (1909—????) — животновод, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Варец —  коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.

См. также 
 Варецкий